Памятник Дмитрию Донскому:
 Памятник Дмитрию Донскому (Дзержинский)
 Памятник Дмитрию Донскому (Коломна)
 Памятник Дмитрию Донскому (Монастырщина)
 Памятник Дмитрию Донскому (Москва)